Daskatica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Štefanje, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 123 stanovnika te 46 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Štefanje